Carl Gotthelf Glaeser ist der Name folgender Personen:

* Carl Gotthelf Glaeser der Ältere (1715–1792), deutscher Musiker und Kantor
 Carl Gotthelf Glaeser der Jüngere (1784–1829), deutscher Komponist und Musikdirektor